Значения:

 HTV — (от ), японский беспилотный грузовой космический корабль.
 HTV — (), вьетнамская телекомпания из города Хошимин.
 HTV — кинокомпания.
 HTV-2 () — гиперзвуковой летательный аппарат, разрабатываемый DARPA в рамках программы FALCON.